

Geografia 
 Campra – località del comune di Graglia in provincia di Biella (Italia)
 Campra – stazione sciistica del comune di Blenio in Canton Ticino (Svizzera)

Persone 
 André Campra (1660-1744) – compositore francese
 Rosalba Campra – scrittrice argentina